Qozlu – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Qozlu – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian